Адальберт I (; ок. 1140 — ) — первый герцог фон Тек с 1186 года.

Сын Конрада Церингена и Клеменции Намюрской.

Биография 
Впервые упоминается в 1146 году (в то время был ещё ребёнком).

После смерти брата, Бертольда IV, унаследовал замок Тек и владения на верхнем Неккаре (1186 год). С 1188 года упоминается с герцогским титулом: «dux Adilbertus di Deche», «dux de Tecke».

После смерти Гуго, герцога фон Ульмбурга — другого своего брата унаследовал его владения в Ортенау и Брайсгау. Позже сын Адальберта I Адальберт II продал их императору.

Последний раз упоминается в документе от 20 июня 1193 года.

Семья 
Жена — Адельхейда (предполагаемое имя), происхождение не известно. Сын:
 Адальберт II (р. ок. 1165, ум. 1215/1219), герцог фон Тек.

Вероятно, его дочерью была Агата, жена графа Дипольда фон Лехсгемюнда.

Примечания

Литература 
 Rolf Götz: Die Herzöge von Teck. Kirchheim unter Teck 2009, ISBN 978-3-925589-49-2
 Rolf Götz: Wege und Irrwege frühzeitlicher Historiographie. Ostfildern, Jan Thorbecke Verlag, 2007, ISBN 978-3-7995-5508-1
 Tobias Weller: Die Heiratspolitik des deutschen Hochadels im 12. Jahrhundert. Köln, Böhlau Verlag, 2004, ISBN 3-412-11104-X
 Irene Gründer: Studien zur Geschichte der Herrschaft Teck. Stuttgart, Müller & Gräff, 1963

Церингены